Вершник хвиль — це вид дизайну надзвукового літального апарату в якому ударна хвиля, що виникає в процесі польту, використовується як несуча поверхня. Використання такого дизайну покращує льотно-технічні характеристики, зокрема коефіцієнт аеродинамічної якості. У наш час єдиним літальним апаратом, що спроектований за такою технологією, є XB-70 Valkyrie — літак типу 'Вершник хвиль' зі складними кінцівками крил. 'Вершник хвиль' є досить детально дослідженим видом дизайну високошвидкісних літальних апаратів з числом Маха 5 і вище, проте до того часу не використовувався в жодному серійному апараті. Демонстраційний апарат Boeing X-51A знаходиться на завершальних етапах проектування, його перший надзвуковий політ відбувся в травні 2010 року.

Аеродинаміка